Seeley (Californië), een plaats in Imperial County, Californië, Verenigde Staten
Seeley (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Seeley
Elias P. Seeley, een gouverneur van New Jersey
Harry Govier Seeley, een Britse zoöloog